Seroki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Seroki, village de la voïvodie de Łódź
 Seroki, village de la voïvodie de Mazovie